ISC kan verwijzen naar:
 Idle Speed Controller, een deel van het brandstofinjectiesysteem van motorfietsen.
 Ingense Sport Club, voetbalclub uit Ingen zie ISC (voetbalclub).
 International Songwriting Competition, een jaarlijkse internationale wedstrijd voor liedjesschrijvers.
 International Student Conference, een overkoepelende studentenvereniging opgericht in 1950.
 InternettenSamenwerkingsCel op het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
 Internet Systems Consortium, organisatie die o.a. internetstandaarden, BIND en DHCP onderhoudt.